Purple peut désigner :
 une machine de chiffrement utilisée par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Purple, deuxième album des Stone Temple Pilots ;
 Purple, un magazine relatif à la mode, aux arts et à la culture, créé en 1992 et édité en France ;
 Purple, un terme utilisé pour désigner un État où des partis politiques, ayant le rouge ou le bleu comme couleur emblématique, obtiennent des scores d'égale importance auprès des électeurs (États-Unis, Belgique, Pays-Bas) ;
 Purple, un terme utilisé dans l'armée américaine pour désigner l'articulation.